Segre bezeichnet:

 Segre, einen Fluss in Südwesteuropa
 Segré, eine französische Stadt im Anjou
 (29910) Segre, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Segre (Tageszeitung), 1982 gegründete Tageszeitung Spaniens, die auch auf katalanisch erscheint

Segre ist der Familienname folgender Personen:

 Beniamino Segre (1903–1977), italienischer Mathematiker
 Cesare Segre (1928–2014), italienischer Literaturwissenschaftler
 Corrado Segre (1863–1924), italienischer Mathematiker
 Dino Segre (1893–1975), italienischer Schriftsteller, bekannt als Pitigrilli
 Emilio Segrè (1905–1989), italienisch-amerikanischer Physiker
 Liliana Segre (* 1930), italienische Überlebende des Holocaust, Senatorin auf Lebenszeit
 Luciano Segre (* 1929), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Historiker
 Luigi Segre (1919–1963), italienischer Fahrzeugdesigner und Ingenieur
 Mario Segre (1904–1944), italienischer Epigraphiker
 Salvatore Segrè Sartorio (1859–1949), italienischer Politiker
 Sion Segre Amar (1910–2003), italienischer Autor
 Vittorio Dan Segre (1922–2014), italienisch-israelischer Diplomat, Journalist und Autor